Municipio de Moreland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moreland (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Moreland (condado de Scott, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Moreland (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.